Navnløs kan have flere betydninger:
 Navnløs (person) – person som ikke har eller oplyser navn
 Navnløs (Viborg) – brostensbelagt gade i Viborg
 Navnløs (album) – musikalbum af Nikolaj Nørlund og Michael Strunge
 Navnløs (digt) – digt af Sigbjørn Obstfelder